Dead Man's Eyes est un film américain réalisé par Reginald Le Borg, sorti en 1944.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Dead Man's Eyes
 Réalisation : Reginald Le Borg
 Scénario : Dwight V. Babcock
 Photographie : Paul Ivano
 Montage : Milton Carruth
 Société de production : Universal Pictures
 Pays d'origine : 
 Format : Noir et blanc - 1,37:1 - Mono
 Genre : horreur
 Date de sortie : 1944

Distribution 
 Lon Chaney Jr. : David Stuart 
 Acquanetta : Tanya Czoraki
 Jean Parker : Heather Hayden
 Paul Kelly :  Alan Bittaker
 Thomas Gomez : Capitaine de police Drury
 Jonathan Hale :  Sam Welles
 Edward Fielding :  Stanley Hayden
 George Meeker : Nick Phillips
 Pierre Watkin : l'avocat d'Hayden

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1944
Film d'horreur américain
Film réalisé par Reginald Le Borg
Film américain en noir et blanc
Film d'Universal Pictures
Universal Monsters
Adaptation d'une série radiophonique au cinéma